Тиль Швайгер (; ) — немецкий актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Вершиной его актёрского мастерства считается роль Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес» (за эту роль в 1997 году Швайгер получил премию Московского международного кинофестиваля, серебряный «Святой Георгий»), также известен по своим ролям в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война». Тиль Швайгер известен и в качестве режиссёра, его знаменитыми картинами считаются такие известные фильмы, как «Босиком по мостовой», «Красавчик», «Красавчик 2», «Мёд в голове».

Биография 
Детство Тиля Швайгера прошло в Гисене. В 1977 году его семья переехала в Хойхельхайм (Гессен). Здесь он окончил школу со средним баллом «1,6» (В Германии «1» — отлично, «6» — неудовлетворительно). После окончания школы Тиль пошёл по стопам родителей и поступил на факультет германистики, однако вскоре бросил учёбу. Позднее решил посвятить себя медицине, но и эта попытка не увенчалась успехом. Подруга, учившаяся в театральной школе, убедила Тиля в том, что он обладает выдающимся актёрским талантом, и сподвигла его на поступление в театральную школу в Кёльне под названием Der Keller («Подвал»), которую он успешно окончил через три с половиной года.

Карьера началась с небольшой роли в сериале «Линденштрассе», где в течение двух лет он играл Джо Зенкера. Одновременно, он работал синхронистом, озвучивая разные фильмы, в том числе и фильмы категории ХХХ.

В 1989 году, был приглашён на работу в театр «Контра-Крайс» () в Бонне. Впервые по-серьёзному, дал обратить на себя внимание в своём дебютном кинофильме «Рискованные гонки» (), в котором он сыграл слегка заносчивого водителя легендарного «Опеля «Манты» Берти. Имея типичную нордическую внешность, нередко исполняет образ сурового германца. Также, обладая привлекательными внешними данными, в будущем не раз погружался в роли соблазнительного «блондинчика».

Впоследствии, его настоящим прорывом в кино, в 1994 году стала комедия «Самый желанный мужчина»	(«Der bewegte Mann»), снятого по мотивам комиксов «Der bewegte Mann» и «Pretty Baby» Ральфа Кёнига, где его персонаж Аксель, с помощью пары геев, борется за любовь своей девушки, которую же, до разрыва с ней, он и обманул. Этот ошеломительный успех сподвиг Тиля в 1996 году, вместе с коллегами по цеху Томасом Циклером () и Андре Хеннике, основать собственную кино-производственную компанию Mr. Brown Entertainment.

Мировую славу актёру принёс фильм «Достучаться до небес» («Knockin’ on Heaven’s Door»), за которым закрепился статус культового, и за который он был удостоен премии  Московского кинофестиваля 1997 года за лучшую мужскую роль. После этого, его часто стали приглашать в Голливуд, в основном на роли второго плана. Там он снялся в таких блокбастерах, как «Убийцы на замену», «Гонщик», «Лара Крофт 2», «Король Артур» или «Бесславные ублюдки».

Личная жизнь 
19 июня 1995 года Тиль Швайгер женился на бывшей модели, американке Дэне Карлсен (). Семья жила в США до 2004 года, потом они переехали в Гамбург и поселились на вилле, выполненной в английском стиле. С 2005 года живут раздельно. 

У супругов четверо детей: Валентин Флориан (род. 1995 год), Луна Мари (род. 11 января 1997 год), Лилли Камиль (род. 1998 год), Эмма Тигер (род. 26 октября 2002 год). Они уже снимались в фильмах отца: например, в «Красавчике» можно увидеть всех четверых. Тиль Швайгер развёлся в 2009 году, но, по его утверждению, это никак не отразилось на его детях.

С 2013 года, Швайгер также был замечен в различных рекламных фильмах с его дочерьми.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист, продюсер

Примечания

Ссылки 

 Тиль Швайгер на сайте Film.ru
 Тиль Швайгер на сайте Kinorium.com                                                                                                                                         
 Тиль Швайгер в программе «Мое первое культурное потрясение». Искусство ТВ, 2011
 Интервью c актёром на vokrug.tv
 Тиль Швайгер в Петербурге представил свою новую работу «Соблазнитель». Пресс-конференция на Piter.tv

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты Московского кинофестиваля (Серебряный Георгий)